Martinson ist ein patronymischer Familienname, der vom Namen Martin hergeleitet wird (Sohn des Martin). Er ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Martinson (1904–1978), schwedischer Schriftsteller
 Hans Martinson, Pseudonym von Hans Bemmann (1922–2003), österreichischer Schriftsteller
 Leslie H. Martinson (1915–2016), US-amerikanischer Regisseur 
 Mait Martinson (* 1969), estnischer Diplomat
 Moa Martinson (1890–1964), schwedische Schriftstellerin
 Paul Martinson (* 1956), neuseeländischer Vogelzeichner
 Sergei Alexandrowitsch Martinson (1899–1984), sowjetischer Schauspieler

Sonstiges:
 Martinson-Insel, Insel in der Gruppe der Gould-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Martinsen
 Martinsson